Onnens, commune suisse du canton de Vaud
 Onnens, ancienne commune suisse du canton de Fribourg, faisant partie de la commune de La Brillaz